Eliteserien 1997/98 steht für:

 Eliteserien (Dänemark) 1997/98, Spielzeit der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse
 Eliteserien (Norwegen) 1997/98, Spielzeit der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse

Siehe auch:
 Elitserien 1997/98